Hannibal Sehested (1609-1666), noble danois, diplomate et gouverneur général de Norvège
Hannibal Sehested (1842-1924), homme politique danois, Premier ministre de 1900 à 1901